Мурґул Маре — вулканічна гора в повіті Ковасна, Румунія.

Примітки 

Гори Румунії
Вершини Карпат